Galar (Spanje), een gemeente
 Galar (Pokémon), een fictieve regio binnen de Pokémonfranchise